St. George’s Chapel steht für: 

 St George’s Chapel (Windsor Castle), Teil des Windsor Castle

im NRHP gelistete Objekte:

 St. George’s Chapel (Delaware), ID-Nr. 73000556
 St. George’s Chapel (WV 51West, Charles Town, Virginia), ID-Nr. 01001003
 St. George’s Chapel (N. side VA 51, Charles Town, West Virginia), ID-Nr. 01001189